

Codici 
 SPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sopu (Papua Nuova Guinea)
 SPH – Partito socialdemocratico croato

Chimica 
 SPH – sfingomielina

Modelli computazionali 

 SPH – smoothed-particle hydrodynamics